Ould Daddah ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Ould Daddah (* 1942), mauretanischer Politiker
 Moktar Ould Daddah (1924–2003), mauretanischer Politiker, Präsident 1961 bis 1978